Газалиев — фамилия. Известные носители:

 Газалиев, Абдулажид Исаевич (род. 1922) — советский скульптор, член Союза художников, народный художник Дагестана (1972).
 Газалиев, Арстан Мауленович (род. 1951) — советский и казахский учёный, доктор химических наук (1991), профессор (1992).
 Газалиев, Гамзат Магомедович (род. 1989) — российский боксёр.